Gentil – miasto i gmina w Brazylii

Osoby o tym nazwisku:
 Anton Gentil – niemiecki fabrykant i kolekcjoner dzieł sztuki
 Pascal Gentil – francuski zawodnik taekwondo, olimpijczyk